

Czechosłowacja
 Pomnik Stalina w Pradze

Gruzja
 Pomnik Józefa Stalina w Gori

Holandia
 Arnhem – popiersie Stalina jest częścią fontanny - grupy popiersi przywódców XX-wiecznych

Polska
pomnik Józefa Stalina w Ustrzykach Dolnych, zbudowany w ZSRR, w Polsce w latach 1951-1956

Przypisy